Die 2. Bundesliga 2009/10 war die 36. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. August 2009 und endete am 9. Mai 2010 mit dem 34. und letzten Spieltag. Gleichzeitig startete auch die Bundesliga in die Spielzeit 2009/10.

Direkte Aufsteiger in die Bundesliga waren der 1. FC Kaiserslautern und der FC St. Pauli. Der FC Augsburg unterlag in die Relegation gegen den Tabellensechzehnten der Bundesliga, den 1. FC Nürnberg. Direkte Absteiger in die 3. Liga waren die TuS Koblenz und Rot Weiss Ahlen. Hansa Rostock verlor in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga, den FC Ingolstadt 04.

Veränderungen zur Vorsaison 
Arminia Bielefeld und der Karlsruher SC waren aus der Bundesliga direkt abgestiegen und ersetzten damit Freiburg und Mainz. Energie Cottbus hatte sich zudem in den ersten Relegationsspielen seit deren Wiedereinführung nicht gegen Nürnberg durchsetzen können.

Durch die Einführung der 3. Liga konnten nur noch drei Vereine aufsteigen. Union Berlin kehrte als erster Drittliga-Meister nach fünf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurück und stand wie auch der SC Paderborn (zuletzt 2008) vor der vierten Saison in der 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf hatte für die Rückkehr sogar zehn Jahre gebraucht. Sie ersetzten Wehen Wiesbaden, Ingolstadt und Osnabrück.

Saisonverlauf

Aufstieg 
Der 1. FC Kaiserslautern stand ab dem 7. Spieltag auf Rang 1 und stieg am 32. Spieltag direkt auf. Auch die Zweitliga-Meisterschaft konnte man sich sichern. Dem FC St. Pauli, der weite Teile der Saison hinter dem FCK auf Platz 2 verbrachte, gelang die Bundesliga-Rückkehr ebenfalls vorzeitig. Kaiserslautern kehrte damit nach vier Jahren Zweitklassigkeit in die höchste deutsche Spielklasse zurück, St. Pauli nach acht Jahren. 

Der FC Augsburg präsentierte sich ab Ende der Hinrunde als Aufstiegsaspirant und sprang erstmals auf Platz 3. Kurzzeitig überholte der FCA sogar St. Pauli, doch nach der 0:4-Niederlage in Aachen gelang es nicht mehr, den direkten Aufstiegsplatz zu erreichen. Immerhin sicherten sich die Augsburger souverän den Relegationsrang. Neuling Fortuna Düsseldorf hatte eine starke Saison gespielt, konnte den FCA in der Endphase aber nicht mehr ernsthaft gefährden.  

Der FC Augsburg verpasste den Aufstieg aber in den Relegations-Duellen mit dem 1. FC Nürnberg. Zum ersten Mal seit 1990 verließen somit nur zwei Mannschaften die 2. Liga in Richtung Bundesliga. Bereits vorher stand darüber hinaus fest, dass zum ersten Mal seit 2001 keinem Verein der Wiederaufstieg gelingen würde.

Abstieg 
Rot-Weiß Ahlen konnte nur acht Hinrunden-Punkte sammeln und stieg am 31. Spieltag ab. Einen Spieltag darauf folgte TuS Koblenz. 

Der Kampf um den direkten Klassenerhalt zwischen FSV Frankfurt und Hansa Rostock war damit die einzige offene Entscheidung am letzten Spieltag. Frankfurt, das zeitweise ähnlich abgeschlagen wie Ahlen und Koblenz war, hatte Rostock erstmals am 31. Spieltag nach einem Sieg im direkten Duell überholt. Die Hanseaten verloren am letzten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf und mussten in die Relegation. Zwei Niederlagen gegen den FC Ingolstadt besiegelten den erstmaligen Absturz in die Drittklassigkeit.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Relegation

Aufstieg 

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga fanden am 13. Mai 2010 (20:30 Uhr) und am 16. Mai 2010 (18:00 Uhr) statt.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Abstieg 

Die beiden Relegationsspiele des Sechzehnten der 2. Bundesliga mit dem Dritten der 3. Liga fanden am 14. Mai 2010 (20:30 Uhr) und 17. Mai 2010 (20:30 Uhr) statt. Der FC Hansa Rostock unterlag mit 0:1 und 0:2 und steigt damit in die 3. Liga ab. Ingolstadt kehrt nach einem Jahr wieder in die 2. Bundesliga zurück.

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Anstoßzeiten 

In der vorherigen Spielzeit wurden im Zuge der Neuvergabe der Übertragungsrechte an Sky neue Anstoßzeiten für diese Saison festgelegt. Diese waren wie folgt:

 Freitag um 18:00 Uhr drei Spiele
 Samstag um 13:00 Uhr zwei Spiele
 Sonntag um 13:30 Uhr drei Spiele
 Montag um 20:15 Uhr ein Spiel

Hinzu kamen mehrere Ausnahmeregelungen: Unmittelbar im Anschluss an die Abstellungsperioden der FIFA für Nationalspieler (bis zu sechsmal pro Saison) wurde ein Freitagsspiel von 18:00 Uhr auf den Abend um 20:30 Uhr gelegt.

Weblinks 
 
 kicker.de: 2. Bundesliga
 fussballdaten.de 2. Bundesliga

2009/10
Fußballsaison 2009/10